Meli Delai – ex calciatore figiano
 Nadio Delai – sociologo e dirigente d'azienda italiano
 Pietro Delai – architetto italiano naturalizzato austriaco